Învățător se poate referi la

 Învățător, cadru didactic în învățământul primar
 Învățător (sens biblic), apelativ pentru Iisus Hristos